Henry Ware (?–1420) – vescovo e diplomatico inglese
 Henry Ware (1764-1845) – teologo statunitense, padre di Henry Ware Jr.
 Henry Ware (1830-1909) – vescovo inglese
 Henry Ware Jr. (1794-1894) – teologo statunitense, figlio dell'omonimo teologo
 Henry Ware (1912-1989) – avvocato britannico